Joel Sánchez (Joel Sánchez Guerrero, 1966) – marciatore messicano 
 Joel Sánchez (Joel Sánchez Ramos, 1974) – allenatore ed ex calciatore messicano
 Joel Sánchez (Joel Sánchez Alegria, 1989) – calciatore peruviano